Aire, una mescla de gasos constitutiva de les capes baixes de l'atmosfera terrestre.
 Aire, un dels elements de l'antiguitat.
 Aire, en Dret, regulació de l'espai aeri.
 Aire, composició musical.
 Aire, concepte estratègic en escacs.
 Aire, tipus de moviment del cavall.
 Aire, comuna francesa a les Ardenes.
 Riu Aire, riu de França.
 Riu Aire, riu d'Anglaterra.
 Riu Aire, riu de l'estat de Victoria, a Austràlia.
 Aire, estil folclòric sud-americà.
 Aire, cançó del grup de música pop Mecano, cara B del senzill "Busco algo barato", àlbum "Ya viene el Sol" (1984)
 Forces aèries, una branca de l'exèrcit.
 Aire condicionat, procés de tractament de l'aire ambient dels locals habitats.
 Aire comprimit, tecnologia que fa ús d'aire que ha estat sotmès a pressió.